George () je osebno ime:
 George Abecassis, britanski dirkač
 George Amick, ameriški dirkač
 George Albert Cairns, britanski častnik
 George Alfred Duncan Harvey, britanski general
 George Alfred Joulwan, ameriški general
 George Alexander Kelly, britanski general
 George Alexander Lingham, avstralski častnik
 George Smith Patton mlajši, ameriški general
 George Alexander Neville Swiney, britanski general
 George Alan Vasey, avstralski general

Glej tudi 
 Georges

Moška osebna imena